«Великое дело основания государства» (, ) — выпущенный в 2009 году к 60-летию основания КНР китайский исторический фильм, ставший первым из серии подобных масштабных эпических юбилейных фильмов (следующие — выпущенный в 2011 году к 90-летию основания КПК фильм «Великое дело основания партии», и выпущенный в 2017 году к 90-летию Наньчанского восстания фильм «»).

Сюжет 
Фильм начинается с показа того, как осенью 1945 года руководство КПК на одном самолёте с послом США в Китайской Республике Патриком Хёрли (требование Мао Цзэдуна, опасавшегося, что в противном случае гоминьдановцы собьют самолёт по дороге) летит в Чунцин на переговоры о послевоенном устройстве Китая. Итогом переговоров становится выработанное при посредничестве Демократической лиги Китая «Соглашение 10 октября».

Однако Чан Кайши стремится к установлению в стране диктатуры партии Гоминьдан. Начинаются убийства политических оппозиционеров, возобновляется гражданская война. Осенью 1946 года созванное Гоминьданом в одностороннем порядке Национальное собрание избирает Чан Кайши президентом Китайской Республики. Весной 1947 года гоминьдановские войска занимают Яньань, и руководство компартии вынуждено эвакуироваться в .

Но внутреннее положение гоминьдановцев ухудшается. Когда пытающийся бороться с коррупцией Цзян Цзинго (сын Чан Кайши) вылетает в Шанхай и собирает там совещание по борьбе с коррупцией, на это совещание свободно приходит главный шанхайский гангстер Ду Юэшэн, который в обмен на освобождение своего сына даёт информацию о том, что главными коррупционерами являются ведущие члены правительства и даже родственники самого Цзян Цзинго. Представители китайских демократических сил постепенно отказываются от поддержки Чан Кайши, и приходят к выводу, что единственными, кто действительно борется за свободный и демократический Китай, являются китайские коммунисты.

На полях сражений также наступает перелом. Разгромив основные силы гоминьдановцев в нескольких крупных сражениях, коммунисты в начале 1949 года берут Бэйпин, и назначают там созыв Народного политического консультативного совета. Пытаясь выиграть время для перегруппировки и укрепления войск в Южном Китае, Чан Кайши передаёт пост президента Китайской республики Ли Цзунжэню, а сам уезжает в родную провинцию Чжэцзян, продолжая руководить делами из-за кулис. Делегация Гоминьдана подписывает в Бэйпине мирное соглашение на основе предложенных коммунистами восьми пунктов, но нанкинское правительство не утверждает этот документ.

В конце апреля 1949 года войска коммунистов форсируют Янцзы и берут Шанхай и Нанкин. Остатки гоминьдановцев бегут на Тайвань, а народные представители со всей страны съезжаются в Бэйпин. 1 октября 1949 года Мао Цзэдун провозглашает создание Китайской Народной Республики. Народный политический консультативный совет переименовывает «Бэйпин» в «Пекин», и утверждает новые флаг, герб и гимн страны.

Актёры и роли

Основные персонажи

Коммунистическая партия Китая

Гоминьдановцы

Прочие исторические фигуры

Безымянные и вымышленные персонажи

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы Китая 2009 года
Фильмы на языке путунхуа
Исторические фильмы Китая
Исторические фильмы о XX веке
Пропагандистские фильмы Китая